Słoja – wieś w Polsce, w województwie podlaskim, w powiecie sokólskim, w gminie Szudziałowo
 Słoja – rzeka, prawy dopływ Supraśli

Zobacz też 
 Słójka
 Słójka-Borowszczyzna
 słój